Nørby ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Trane Nørby (* 1980), dänische Politikerin
 Ghita Nørby (* 1935), dänische Schauspielerin
 Rasmus Nørby (* 1982), dänischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Norby